Queens Quay, ou Queen's Quay, peut faire référence à :
 Queen's Quay (Belfast), un quartier de la ville de Belfast, en Irlande
 Queen's Quay (Toronto), une rue de la ville de Toronto, au Canada
 Queens Quay (tramway de Toronto), une station du tramway de Toronto à proximité de la rue du même nom.